Embrich ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Embrich (* 1980), estnische Fechterin
 Riho Embrich (* 1993), estnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Embricho